Als Zapfenrost werden zwei verschiedene Rostpilze bezeichnet:
 Fichtenzapfenrost (Pucciniastrum areolatum, Syn. Thekopsora areolata): Wirtswechsel zwischen Fichte und Gewöhnlicher Traubenkirsche
 Gelber Zapfenrost (Chrysomyxa pyrolae): Wirtswechsel zwischen Fichte und Wintergrüngewächsen